Кампо Санта Фе има више значења:

 Кампо Санта Фе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Санта Фе (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику